Drama v kabare futuristov № 13 (Драма в кабаре футуристов № 13) est un film russe réalisé par Vladimir Kasianov, sorti en 1914.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Alfons Vinkler

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 1914
Film muet russe
Film russe en noir et blanc